Billesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Billesjön, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Bille sjö (Billesjön), sjö i Uppvidinge kommun och Växjö kommun,  (14,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn